SQ (ou sq) peut désigner :
 
 Sûreté du Québec, corps de police national du Québec, un des provinces du Canada
 langue albanaise, selon la norme ISO 639 alpha-2,
 la Slovaquie lors de sa création comme État souverain (pour l'immatriculation des automobiles), mais a été remplacé par SK
 sequiturque, un mot latin pour la lecture et l'écriture : ce qui suit, et suivant, d'où l'abréviation sq. (pluriel sqq.) servant à indiquer que la référence bibliographique citée se poursuit dans la page suivante (ou tout autre élément numéroté du texte)

Code